Baltasar Kormákur Samper, född 27 februari 1966 i Reykjavik, är en isländsk regissör, producent, manusförfattare och skådespelare. Kormákur är en av Islands mest framgångsrika regissörer. Hans första långfilm var 101 Reykjavík.

Filmografi (i urval)

Referenser

Externa länkar 
 
 

Födda 1966
Män
Levande personer
Isländska filmregissörer
Isländska filmproducenter
Isländska skådespelare
Personer från Reykjavik
Personer på Island under 1900-talet